Фестивальбар () — музыкальный фестиваль, проходивший ежегодно в Италии в 1964—2007 годах. Один из важнейших итальянских музыкальных фестивалей, наряду с фестивалем в Санремо, но в отличие от последнего здесь исполнялась не только итальянская музыка. Так, в 2007 году наряду с итальянскими артистами (Нек, Симоне Кристикки, Ирене Гранди, Элиза, Фабрицио Моро) можно было также увидеть Аврил Лавин, Долорес О'Риордан, Мигеля Бозе, Depeche Mode. Проводился обычно летом на открытых площадках.

Музыкальные фестивали по алфавиту
Музыкальные фестивали Италии